Brandriegel bezeichnet:
in der Forstwirtschaft einen Waldbrandriegel
im Bauwesen einen Brandschutzstreifen

 Brandriegel (Oberösterreichische Voralpen), 1124 m, Vorberg des Sengsengebirges, Oberösterreich